Toli bezeichnet:

 Toli (chinesisch Tuoli, 托里县), Kreis des Regierungsbezirks Tacheng in Xinjiang, Volksrepublik China
 Toli (Großgemeinde) (chinesisch Tuoli, 托里镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in Xinjiang, Volksrepublik China
 Toli (Ürümqi) (chinesisch Tuoli, 托里乡), Gemeinde im Kreis Ürümqi in Xinjiang, Volksrepublik China
 Toli (Achham), Village Development Committee im Distrikt Achham, Nepal
 Toli (Dailekh), Village Development Committee im Distrikt Dailekh, Nepal
 Toli (Biboki Moenleu), ein Dorf im indonesischen Distrikt Biboki Moenleu in Westtimor

Toli ist der Familienname folgender Personen:
 Ardit Toli (* 1997), albanischer Fußballspieler
 Marianna Toli (1952–2018), griechische Sängerin